Berwalde ist ein deutscher Ortsname:
 Berwalde (1945–1947), bis 1945: Bärwalde, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen, seit 1947: Wessjolowka (Kaliningrad, Swetly), Siedlung im Stadtkreis Swetly, Oblast Kaliningrad, Russland
 Berwalde, historischer Name von Adlig Bärwalde, Kreis Labiau, Ostpreußen, seit 1946: Iwanowka (Kaliningrad, Polessk), Siedlung im Rajon Polessk, Oblast Kaliningrad, Russland

Siehe auch:
Bärwalde
Berwald
Beerwalde